Een verkeersweg:
 N165 (België)
 N165 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing